Пётр Ёлкин:
 Ёлкин, Пётр Васильевич — Народный художник Удмуртии, заслуженный художник России.
 Ёлкин, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2220; 26 ноября 1810.